Chomiakówka (rejon śniatyński)
 Chomiakówka (rejon tyśmienicki)
 Chomiakówka – dawna wieś, obecnie część osiedla Nagórzanka (rejon czortkowski)
 Chomiakówka – dawna wieś, chutor, obecnie część wsi Kosów (rejon czortkowski)
 Chomiakówka – przedmieście Jagielnicy

Przypisy